Байе (, )  или Байё ()  — фамилия и топоним.

Байё

Топоним 
 Байё — город в Нормандии, в северо-западной Франции, в департаменте Кальвадос.
 Гобелен из Байё — знаменитый средневековый гобелен, на котором вытканы сцены завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем.
 Байё — один из округов в регионе Нижняя Нормандия, Франция.
 Байё (с 1308) — французский коллеж средневекового Парижского университета, в 1763 году присоединён к лицею Людовика Великого.

Носители фамилии 
 Байе, Адриан (1863—1935) — бельгийский врач.
  — французский адвокат и литератор.
 Байё, Огюст Марк (; 1829—1882) — французский литератор.
 Байе, Шарль (1849—1918) — французский историк, археолог.

Байе

Топоним 
 Байе — муниципалитет в штате Параиба (Бразилия).
 Байе́ () — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Байе́ () — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Байе-ан-Франс — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.

Носители фамилии 
 Байе, Брандон (род. 1997) — бельгийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Байе, Клод-Филипп (1900—1990) — католический прелат, апостольский викарий Лаоса и апостольский викарий Тхари.

Двойная фамилия 
 Обер дю Байе, Жан-Батист Аннибаль (1757—1797) — французский дивизионный генерал и военный министр.

Примечания